Земельный суд Айзенштадта () — государственный региональный суд компетентной юрисдикции федеральной земли Бургенланд. Суд расположен в городе Айзенштадт. 

Адрес суда: 7000 Айзенштадт, Винер-Штрасе, 9, тел.  +43 2682 701.

Географические координаты Земельного суда Айзенштадта: 

Руководство суда (2016):
 Председатель земельного суда — Доктор Карл Миттерхёфер;
 заместитель председателя суда — Магистр Бернхард Колоновитс;
 администратор суда — Герта Цехмайстер.

Полномочия суда 
Земельный суд Айзенштадта является судом региональной инстанции и  рассматривает уголовные и гражданские дела, поступающих от шести (до 1 января 2018 г. — от семи), существующих в настоящее время, районных судов Бургенланда. Он также рассматривает гражданские правовые отношения (за редкими исключениями) с суммами спора более 15000 евро. Кроме того, Земельный суд Айзенштадта, рассматривает апелляции на постановления районных судов Бургенланда, а также рассматривает дела по трудовому и социальному законодательству Австрии в федеральной земле Бургенланд независимо от суммы спора. Ведение реестра всех компаний, созданных в Бургенланде, также является прерогативой для Земельного суда Айзенштадта.

Территориальная юрисдикция Земельного суда Айзенштадта охватывает всю федеральную землю Бургенланд. Вышестоящим судом для него является Высший земельный суд Вены.

⇑

Здание суда 
Земельный суд Айзенштадта в настоящее время располагается в здании на Винер-Штрасе, 9.

Здание суда до марта 2016 года находится в стадии обновления. Большая часть здания уже отремонтирована. Попасть в здание Земельного суда Айзенштада можно через главный вход нового центра правосудия. Впоследствии здание суда будет соединено с ним соединительными мостами. На первом этаже здания располагается районный суд Айзенштадта, сервисный центр и бухгалтерские сотрудники, которые также несут ответственность и за земельный суд.
В отремонтированной части областного суда размещаются следующие отделы:
 первый этаж — "Бюро о банкротстве" и "Отдел регистрация бизнеса";
 цокольный этаж — Департаменты труда и социального права, по гражданским делам, а также залы судебных заседаний 9 и 10;
 в подвале — залы судебных заседаний 1, 2, 3, 4, 5, 8.

⇑

История 
Земельный суд Айзенштадта был учреждён на основании Федерального закона от 2 декабря 1958 года № 269. Закон вступил в силу с 1 января 1959 года. После его создания классификация юрисдикций, входивших в состав Бургенланда, осталась неизменной.

Формирование суда

⇑

Доказательства и источники 

 Австрийская информационная система Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) 
 Исторические законы и нормативные акты ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online 
 Географические справочники, 1903÷1908 GenWiki 
 Географические справочники GenWiki 
 Австрия GenWiki 
 Региональный научно-исследовательский портал GenWiki 

⇑

Литература 
 
 Постановления правительства Австрии и федеральных земель digitalisierte historische österreichische Rechts- und Gesetzestexte 
 Литература об Австрии GenWiki 
⇑

Примечания 

⇑

Внешние ссылки 
 Немецко-русский переводчик, Google
 Земельный суд Айзенштадта на веб-сайте Министерства юстиции Австрии 
 Географические координаты Земельного суда Айзенштадта:

См. также 
 Список судебных округов Бургенланда
 Список судов и судебных округов Австрии
 Landesgericht Eisenstadt 
 Liste österreichischer Gerichte 
 Liste der Gerichtsbezirke im Burgenland

Лицензия 
 Лицензия: Namensnennung 3.0 Österreich (CC BY 3.0 AT)

Ссылки 

⇑

А
!
!
C